Henning Jørgensen kan henvise til flere personer:

 Henning Jørgensen (1883-1973) (1883-1973) – en dansk arkitekt
 Henning Jørgensen (født 1923) (født 1923) – en dansk arkitekt
 Henning Jørgensen (modstandsmand) (1921-1944) – en dansk frihedskæmper
 Henning Jørgensen (samfundsforsker) – professor ved Aalborg Universitet